One size fits all – descrizione di un prodotto che si adatta bene per tutti i casi in cui è applicabile
 One Size Fits All – album di Frank Zappa del 1975
 One Size Fits All – album di Ole Evenrud del 1989
 One Size Fits All – album dei Pink Cream 69 del 1991